Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1951 vanns av Röda stjärnan.

Tabell

*Borac Zagreb gick samman med NK Zagreb eftersäsongen.

Bästa målgörare: Kosta Tomašević (Röda stjärnan) - 16 mål på 21 seriematcher.

Mästarna:
Röda stjärnan (tränare: Ljubiša Broćić)

spelare (seriematcher/seriemål): Tihomir Ognjanov (22/10)Bela Palfi (22/1)Predrag Đajić (22/1)Kosta Tomašević (21/16)Jovan Jezerkić (18/6)Rajko Mitić (17/5)Milorad Diskić (16/0)Ivan Zvekanović (14/0)Ljubomir Lovrić (14/0) -målvakt-Branko Stanković (13/1)Dimitrije Tadić (12/0)Siniša Zlatković (11/4)Todor Živanović (10/4)Milivoje Đurđević (9/0)Srđan Mrkušić (8/0) -målvakt-Branislav Vukosavljević (7/1)Bora Kostić (3/1)Branko Nešović (1/0)Lajčo Kujundžić (1/0)Pavle Radić (1/0)

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1951
1951 i Jugoslavien